

Geografia
 Breckinridge Center – census-designated place degli Stati Uniti d'America, situato nello stato del Kentucky
 Contea di Breckinridge – contea dello Stato del Kentucky, negli Stati Uniti d'America

Persone
 Benjamin Breckinridge Warfield – teologo statunitense
 Bunny Breckinridge – attore statunitense
 Henry Breckinridge – schermidore statunitense
 John C. Breckinridge (1821-1875)– politico statunitense, 14º vicepresidente degli Stati Uniti sotto la presidenza Buchanan
 John Breckinridge (1760-1806) – politico statunitense
 Mary Breckinridge – infermiera statunitense
 Samuel Miller Breckinridge Long – politico, diplomatico e ambasciatore statunitense
 Sophonisba Breckinridge – attivista, educatrice e avvocato statunitense